Bous kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Bous, Luxemburg, Grevenmacher, Canton de Remich,

Tyskland 

 Bous, Saarland – kommun i Saarland,